Edmund Morris peut désigner :
 Edmund Morris (1871-1913), peintre canadien ;
 Edmund Morris (1912-1998), scénariste américain connu pour La Rue chaude ;
 Edmund Morris (1940-2019), écrivain américain.